Rendang (gerecht), een van oorsprong Minangkabaus gerecht
Rendang (plaats), plaats in Indonesië